Марбеља има више значења:

 Марбеља
 Марбеља (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Марбеља (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Марбеља (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Марбеља (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марбеља (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику